Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Manuel Orantes e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Guillermo Aubone e Ángel Giménez per walkover.

Teste di serie 

Assente
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (primo turno)

 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (semifinali)
 Guillermo Aubone /  Ángel Giménez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Open 1982